Csehország
Městečko
 Městečko (Městečko u Křivoklátu), település a Rakovníki járásban
 Městečko, Chotýšany településrésze a Benešovi járásban
 Městečko, Nespeky településrésze a Benešovi járásban
 Szlovákia
Mestečko
 Lednickisfalu (1899-ig Mesztecskó, szlovákul Mestečko), község a Trencséni kerület Puhói járásában